Tilson ist der Familienname folgender Personen:

 David Tilson (* 1941), kanadischer Politiker
 Fred Tilson (1904–1972), englischer Fußballspieler
 Joe Tilson (* 1928), britischer Maler und Grafiker
 John Q. Tilson (1866–1958), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Tilsen
 Tylsen